Aleksandar Zwetkow ist der Name folgender Personen:

* Aleksandar Zwetkow (Schachspieler) (1914–1990), bulgarischer Schachspieler 
 Aleksandar Zwetkow (Politiker) (* 1967), bulgarischer Politiker 
 Aleksandar Zwetkow (Fußballspieler) (* 1990), bulgarischer Fußballspieler